Krefeld steht für:
 Krefeld, Stadt in Nordrhein-Westfalen

Krefeld ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Krefeld (1922–2019), deutscher Klassischer Philologe, Fachdidaktiker und Gymnasialdirektor
 Thomas Krefeld (* 1955), deutscher Romanist, Germanist und Linguist

Siehe auch:
 Krefeld-Uerdingen am Rhein
 Landkreis Krefeld
 Kreis Kempen-Krefeld